Занстра:
 Занстра, Герман — нидерландский астроном.
 Занстра — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.
 Метод Занстра — метод определения температуры фотосферы звёзд в центре планетарных туманностей.